Roslin, Ros[s]lyn[n] ist:

 ein weiblicher Vorname, siehe Rosalind (Vorname)
 ein britischer Adelstitel, Earl of Rosslyn

Roslin ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Roslin (1718–1793), schwedischer Maler
 Gaby Roslin, englische Fernsehmoderatorin
 Toros Roslin, armenisch-byzantinischer Schreiber
 Vinnie Roslin (1947–2012), US-amerikanischer Bassist

Roslyn steht für:
 .NET Compiler Platform (Codename: Microsoft Roslyn), eine Compiler-Plattform

Roslin steht für:
 Roslin-Institut, Schottland, bekannt für das Klonschaf Dolly

Roslin, Roslyn und Rosslyn, geographisch:
 Rosslyn (Ontario), Kanada
 Roslyn (Dunedin), Vorort von Dunedin in Otago in Neuseeland
 Roslyn (Palmerston North), Vorort in Palmerston North in Manawatu-Wanganui in Neuseeland
 Rosslyn (Südafrika), Stadtteil von Tshwane in Südafrika
 Roslin (Midlothian), Schottland
 Roslyn (Illinois), kleiner Ort im Cumberland County, Illinois, Vereinigte Staaten
 Roslyn (New York), Dorf an der Nordküste von Long Island in Nassau County, New York in den Vereinigten Staaten
 Roslyn (Pennsylvania), Gemeinde in den Vereinigten Staaten
 Roslyn (South Dakota), Stadt in Day County, South Dakota in den Vereinigten Staaten
 Roslyn (Washington), Stadt in Kittitas County, Washington in den Vereinigten Staaten
 Rosslyn (Virginia), im Bundesstaat Virginia in den Vereinigten Staaten
 Roslyn Estates (New York) in den Vereinigten Staaten
 Roslyn Harbor (New York) in den Vereinigten Staaten
 Roslyn Heights (New York) in den Vereinigten Staaten
 Roslyn Hills (Virginia) in den Vereinigten Staaten

Bahnhöfe:
 Roslyn (LIRR-Bahnhof), Bahnhof der Long Island Rail Road in New York
 Roslyn (SEPTA-Bahnhof), Bahnhof der R2 Regionalzuglinie Pennsylvania
 Rosslyn (Washington Metro), Washington Metro Bahnhof
 Roslyn Air National Guard Station, frühere Air National Guard Station in Roslyn, New York
 Rosslyn-Kapelle, Schottland
 Roslin Castle, Schottland